Souge kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sougé, Indre, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Sougé, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Sougé-le-Ganelon, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,